La rue de Lille est une voie nommée d'après Lille, ville française du Nord. Plusieurs communes françaises comportent une telle voie.

France

Auvergne-Rhône-Alpes 
 Haute-Loire :
 Rue de Lille, Langeac
 Rue de Lille, Le Puy-en-Velay

Bourgogne-Franche-Comté 
 Saône-et-Loire :
 Rue de Lille, Montceau-les-Mines

 Territoire de Belfort :
 Rue de Lille, Belfort

Bretagne 
 Finistère :
 Rue de Lille, Brest

 Morbihan :
 Rue de Lille, Quiberon

Centre-Val de Loire 
 Indre-et-Loire :
 Rue de Lille, Tours

Grand Est 
 Ardennes :
 Rue de Lille, Charleville-Mézières
 Rue de Lille, Neuflize

 Meurthe-et-Moselle :
 Rue de Lille, Mont-Saint-Martin

 Moselle :
 Rue de Lille, Yutz
 Vosges :
 Rue de Lille, Contrexéville

 Haut-Rhin :
 Rue de Lille, Bollwiller

Hauts-de-France 
 Aisne :
 Rue de Lille, Saint-Quentin
 Rue de Lille, Tergnier

 Nord :
 Rue de Lille, Armentières
 Rue de Lille, Avelin
 Rue de Lille, Bachant
 Rue de Lille, Bailleul
 Rue de Lille, Baisieux
 Rue de Lille, Cambrai
 Rue de Lille, Carnin
 Rue de Lille, Comines
 Rue de Lille, Coudekerque-Branche
 Rue de Lille, Cysoing
 Rue de Lille, Douai
 Rue de Lille, Dunkerque
 Rue de Lille, Emmerin
 Rue de Lille, Estaires
 Rue de Lille, Fourmies
 Rue de Lille, Gravelines
 Rue de Lille, Halluin
 Rue de Lille, Hazebrouck
 Rue de Lille, Hem
 Rue de Lille, La Bassée
 Rue de Lille, Lambersart
 Rue de Lille, Lannoy
 Rue de Lille, Leffrinckoucke
 Rue de Lille, Linselles
 Rue de Lille, Lompret
 Rue de Lille, Marchiennes
 Rue de Lille, Marquette-lez-Lille
 Rue de Lille, Monchecourt
 Rue de Lille, Mouchin
 Rue de Lille, Mouvaux
 Rue de Lille, Neuville-Saint-Rémy
 Rue de Lille, Pérenchies
 Rue de Lille, Petite-Forêt
 Rue de Lille, Phalempin
 Rue de Lille, Quesnoy-sur-Deûle
 Rue de Lille, Ronchin
 Rue de Lille, Roncq
 Rue de Lille, Roubaix
 Rue de Lille, Sainghin-en-Mélantois
 Rue de Lille, Saint-André-lez-Lille
 Rue de Lille, Seclin
 Rue de Lille, Sequedin
 Rue de Lille, Templeuve
 Rue de Lille, Tourcoing
 Rue de Lille, Valenciennes
 Rue de Lille, Villeneuve-d'Ascq
 Rue de Lille, Wasquehal
 Rue de Lille, Wavrin

 Oise :
 Rue de Lille, Gournay-sur-Aronde
 Rue de Lille, Nogent-sur-Oise
 Rue de Lille, Noyon

 Pas-de-Calais :
 Rue de Lille, Aire-sur-la-Lys
 Rue de Lille, Ambleteuse
 Rue de Lille, Arques
 Rue de Lille, Béthune
 Rue de Lille, Boulogne-sur-Mer
 Rue de Lille, Bruay-la-Buissière
 Rue de Lille, Calais
 Rue de Lille, Calonne-Ricouart
 Rue de Lille, Cucq
 Rue de Lille, Écurie
 Rue de Lille, Festubert
 Rue de Lille, Laventie
 Rue de Lille, Leforest
 Rue de Lille, Marles-les-Mines
 Rue de Lille, Richebourg
 Rue de Lille, Sailly-Labourse
 Rue de Lille, Sallaumines
 Rue de Lille, Vermelles

 Somme :
 Rue de Lille, Quend

Île-de-France 
 Hauts-de-Seine :
 Rue de Lille, Nanterre
 Rue de Lille, Neuilly-sur-Seine

 Paris :
 Rue de Lille, 

 Seine-Saint-Denis :
 Rue de Lille, Bobigny
 Rue de Lille, Épinay-sur-Seine
 Rue de Lille, Gagny
 Rue de Lille, Noisy-le-Grand
 Rue de Lille, Tremblay-en-France

 Val-de-Marne :
 Rue de Lille, Chevilly-Larue
 Rue de Lille, Maisons-Alfort
 Rue de Lille, Nogent-sur-Marne

 Yvelines :
 Rue de Lille, Mantes-la-Ville
 Rue de Lille, Sartrouville

Normandie 
 Manche :
 Rue de Lille, Avranches

 Seine-Maritime :
 Rue de Lille, Bois-Guillaume
 Rue de Lille, Rouen

Nouvelle-Aquitaine 
 Gironde :
 Rue de Lille, Bordeaux
 Rue de Lille, Mérignac

 Landes :
 Rue de Lille, Tarnos

 Lot-et-Garonne :
 Rue de Lille, Agen

Occitanie 
 Gard :
 Rue de Lille, Nîmes

 Haute-Garonne :
 Rue de Lille, Toulouse

Pays de la Loire 
 Sarthe :
 Rue de Lille, Le Mans

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 Alpes-Maritimes :
 Rue de Lille, Cannes
 Rue de Lille, Le Cannet

La Réunion 
 Rue de Lille, Le Port

Lille Rue